Машина времени — фантастическое устройство для перемещения во времени.
 Виртуальная машина времени — путешествие во времени в виртуальной реальности.
 Машина времени DeLorean — машина времени в фантастической франшизе «Назад в будущее», созданная на базе автомобиля DeLorean DMC-12.
 «Машина времени» — советская и российская рок-группа.
 «Машина времени» — памятник в городе Уфа.

Художественные произведения 
 «Машина времени» (англ. The Time Machine) — роман английского писателя Герберта Уэллса.

Фильмы 
 «Машина времени» — ряд фильмов по одноимённому роману.
 «Машина времени» — американский кинофильм 1960 года.
 «Машина времени» — американский кинофильм 2002 года.
 «» — американский телефильм 1978 года.

Мультфильмы 
 «Машина времени» (англ. Time Kid) — американский полнометражный мультфильм 2003 года.

См. также 
 Time Machine
 Машина времени в джакузи
 Машинка времени